

Pessoas 	
Carlota Joaquina de Bourbon	
Joaquina de Pompéu		
Joaquina Lapinha, cantora brasileira
Joaquina de Vedruna, santa espanhola
Mariana Joaquina Pereira Coutinho
Inês Joaquina da Costa
Ana Joaquina do Prado Fonseca	
Maria Joaquina de Freitas
Maria Joaquina Machado
Teolinda Joaquina de Sousa Lança

Filmes
Carlota Joaquina, Princesa do Brazil, filme
''Maria Joaquin Villaseñor, na telenovela Carrusel,

Geografia
 Lago Joaquina Bier, Rio Grande do Sul
 Praia da Joaquina, en  Florianópolis,